Municipio de Red Rock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Red Rock (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Red Rock (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Red Rock (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.